Lukasbrücke steht für
Lukasbrücke (Datteln)
Lukasbrücke (München)